L'Ombre chinoise, roman de Georges Simenon de 1932 ;
L'Ombre chinoise, film de René Lucot de 1969 d'après le roman de Georges Simenon.